Sezon 1968/69 Division 1.

Tabela końcowa

Awans do Division 1 
 Angers SCO
 AS Angoulême

Najlepsi strzelcy

Przypisy 

1968 w piłce nożnej
1968 we Francji
1969 w piłce nożnej
1969 we Francji
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Francji